Grabau ist der Name folgender Orte:

 Grabau (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Grabau (Stormarn), Gemeinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Grabau (Suhlendorf), Ortsteil von Suhlendorf, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Grabau (Hitzacker), Ortsteil von Hitzacker (Elbe), Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Grabau, deutscher Name von Grabowo Bobowskie, Ortsteil von Bobowo, Woiwodschaft Pommern, Polen

Grabau ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Grabau (1807–1854), deutsche Sängerin 
 Amadeus William Grabau (1870–1946), deutsch-amerikanischer Paläontologe und Geologe
 Andreas Grabau (Johann Andreas Grabau; 1808–1884), deutscher Cellist
 Christian Grabau (Johann Christian Lebrecht Grabau; 1810–1874), deutscher Maler und Radierer
 Friedrich Wilhelm Grabau (1783–1839), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Georg Grabau (1806–1854), deutscher Musiker
 Gustav Grabau (1888–1977), deutscher Politiker (BDV/FDP), MdBB
 Henriette Grabau-Bünau (Eleonore Henriette Magdalena Grabau; 1805–1852), deutsche Sängerin (Mezzosopran)

 Johannes Andreas August Grabau (1804–1879), deutsch-amerikanischer Theologe und Pastor
 Lebrecht Grabau (Johann Christian Lebrecht Grabau; 1780–1852), deutscher Lehrer und Organist
 Ludwig Grabau (Joseph Leberecht Ludwig Grabau; 1848–1915), deutscher Ingenieur, Erfinder und Unternehmer
 Maria Grabau (1812–??), deutsche Sängerin